Игуменов — русская фамилия.

Известные носители 
 Игуменов, Виктор Михайлович (род. 1943) — советский борец классического стиля.
 Игуменова, Светлана Юрьевна (род. 1988) — российская тхэквондистка.

См. также